Závod ve vodním slalomu C1 mužů na Letních olympijských hrách 1996 se konal na kanále v areálu Ocoee Whitewater Center dne 27. července 1996. Z českých závodníků se jej zúčastnili Pavel Janda (20. místo) a Lukáš Pollert (stříbro), zlatou medaili získal Slovák Michal Martikán.

Výsledky

Externí odkazy 
  Atlanta 1996 Official Report - Canoe / Kayak, la84foundation.org

Muži C1 slalom